Таер Файед аль Баваб (; 1 марта 1985, Амман, Иордания) — иорданский футболист, выступающий на позиции нападающего в испанском клубе «Вильявисиоса-де-Одон». Игрок национальной сборной Иордании.

Карьера

Ранние годы / «Реал Мадрид» 
Родившись в Аммане у палестинских родителей, семья Баваба переехала в Каталонию, Испания, когда он был ребёнком. Он начал играть за молодёжные команды местного клуба «Корнелья», и перейдя в возрасте 18 лет в мадридский «Реал», где завершил свой единственный юношеский сезон с 30 забитыми мячами.

В 2004 году Баваб подписал профессиональный контракт с «Реалом», и клуб также согласился выплатить ему стипендию в колледже. Тем временем, Таер дебютировал в третьей командой «Реала», выступающей в четвёртом дивизионе. В то время пресса сравнивала стиль игры иорданца с Зинедином Зиданом (пусть они и играли на разных позициях). Тренер первой команды Мариано Гарсия Ремон думал о привлечении Баваба к игре за основную команду, но в конце концов решил, что не хочет оказывать давление на мальчика, которому было всего 19 лет.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна
Игроки ФК «Дунэря» Кэлэраши